

Muziek

Bands 
 Crush (Amerikaanse band), een band van Atlantic Records
 Crush (Canadese band)
 Crush (Britse band), een Britse popband

Singles en albums 
 Crush (Bon Jovi)
 Crush (OMD)
 Crush (IQ)
 Crush (David Archuleta)
 Crush (Dave Matthews Band)
 Crush (Grace Jones)
 Crush (Solange Knowles)
 Crush (Mandy Moore)
 Crush (Jennifer Paige)
 Crush (Paul Van Dyk)
Crush (Remix)

Film en televisie 
 The Crush (1972), een Hongkongse film
 Crush (1992), een Nieuw-Zeelandse film van Alison Maclean met Marcia Gay Harden en Donogh Rees
 The Crush (1993), een film met Cary Elwes en Alicia Silverstone
 Crush (2001), een film van John McKay met Andie MacDowell
 Crush (2009), een film van Jeff Gerritsen en John V. Soto met Chris Egan en Brooke Harman
 Korotkoe zamykanie (internationale titel Crush, 2009), een Russische film bestaande uit 5 korte films over liefde
 Crush (2013), een film van Malik Bader met Lucas Till, Crystal Reed en Sarah Bolger

Personen 
 Brian Adams (worstelaar), bijgenaamd Crush, Amerikaans professioneel worstelaar
 Gina Carano of Crush, Amerikaans martial artist

Overig 
 Crush (persoon), een persoon waartoe iemand zich sterk romantisch aangetrokken voelt
 Crush (Texas)
 Crush (computerspel), een computerspel van Sega
 Crush (strip), een stripserie
 een variant van het kwelspel (zie aldaar)